I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gryficach
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
 I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu
 XII Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu